Scintilla může být:
 Scintilla (software) – open source editační komponenta
 Scintilla (album, Beata Hlavenková) – album Beaty Hlavenkové z roku 2016
 Scintilla (album, Nosound) – album italské rockové skupiny Nosound z roku 2016
 Scintilla (komunistická skupina) – antifašistická komunistická síť v Itálii za druhé světové války